Bundestagswahlkreis 124 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Steinfurt I – Borken I (ab 2013)
 Bundestagswahlkreis Gelsenkirchen (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Waldeck (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Lüdenscheid (1972 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Altena – Lüdenscheid (1949 bis 1969)